Comitato statale per la pianificazione – organo statale sovietico noto anche come Gosplan.
 Comitato statale per la pianificazione – organo governativo della Corea del Nord.